Студёный Ключ — название нескольких населённых пунктов:
 Студёный Ключ — деревня в Кадошкинском районе Мордовии, упразднена в 2011 году.
Студёный Ключ — деревня в Сергиевском районе Самарской области.
 Студёный Ключ — посёлок в Елабужском районе Татарстана.
 Студёный Ключ — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Студёный Ключ — деревня в Можгинском районе Удмуртии.